Robin Hood pode se referir a:

Robin Hood, o herói mítico da Inglaterra

No cinema
Robin Hood and His Merry Men, filme mudo com Percy Stow (1908)
Robin Hood (1912), filme mudo, com Robert Frazer (1912)
Robin Hood (1922), filme mudo, com Douglas Fairbanks (1922)
The Adventures of Robin Hood, filme com Errol Flynn (1938)
The Story of Robin Hood and His Merrie Men, filme da Disney, com Richard Todd (1952)
Miss Robin Hood, comédia britânica (1952)
Robin Hood (Disney), desenho animado da Disney (1973)
Robin Hood, o Trapalhão da Floresta, filme brasileiro com Renato Aragão (1974)
O Mistério de Robin Hood, outro filme brasileiro com Renato Aragão (1990)
Robin Hood: Prince of Thieves, filme com Kevin Costner (1991)
Robin Hood (1991), filme com Patrick Bergin e Uma Thurman (1991)
Robin Hood: Men in Tights, comédia de Mel Brooks (1993)
Robin Hood (2010), filme com Russell Crowe e Cate Blanchett.
Robin Hood (2018), filme com Taron Egerton e Jamie Foxx

Economia
Robin Hood Enginering Ltd., fabricante britânica de veículos.

Robin Hood